

Répartition globale des places

Liens externes 
 Site des JO 2016
 Site du CIO

 
Tir à l'arc